

Бакспорт — місто, штат Мен
 Бакспорт — переписна місцевість, штат Мен
 Бакспорт — переписна місцевість, штат Південна Кароліна